Джеймс Стирлинг (Стерлинг):
 Стирлинг, Джеймс (1692—1770) — британский математик.
 Стирлинг, Джеймс (1791—1865) — британский адмирал, колониальный администратор.
 Стирлинг, Джеймс Фрейзер (1926—1992) — британский архитектор.
 Стирлинг, Джеймс Хатчисон (1820—1909) — английский философ-идеалист.